Ла Курва, Ел Крусеро има више значења:

 Ла Курва, Ел Крусеро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Курва, Ел Крусеро (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику